Временное областное правительство Урала (В. О. П. У.) — антибольшевистское временное правительство, созданное в Екатеринбурге 19 августа 1918 года, контролировавшее Пермскую губернию, части Вятской, Уфимской, Оренбургской губерний. Упразднено в октябре 1918 года.

Создание и роспуск 
В 1918 году за контроль над Уралом велась борьба между Комитетом членов Учредительного собрания и Временным Сибирским правительством. В качестве буферной зоны между ними, чтобы установить стабильную реальную власть, после занятия Екатеринбурга чехословаками комиссией, представлявшей членов различных партий, на заседании 19 августа 1918 года в Екатеринбурге было создано Временное областное правительство Урала (ВОПУ). Действовать ВОПУ должно было до созыва Уральской областной думы или Всероссийского Учредительного собрания.

26 октября 1918 года Временное Уральское правительство приняло решение о сложении своих полномочий и передаче всей полноты власти на Урале Временному Всероссийскому правительству («Омской Директории»), которое 10 ноября приняло отставку ВОПУ.

Состав 
Главными органами правительства были Совет ВОПУ и 8 главных управлений (ГУ), среди которых не было таких главных управлений как, например, военного, путей сообщения, иностранных дел. Эти вопросы решались другими главными управляющими (так, внешние сношения, в том числе с другими белыми правительствами на территории России по вопросам формирования общероссийских органов власти, были отнесены к компетенции товарища председателя ВОПУ Л. А. Кроля, а его непосредственные обязанности главноуправляющего финансами исполнял его товарищ меньшевик В. А. Всеволожский). В составе правительства для донесения принципов его политики до населения Урала функционировал институт особых уполномоченных.

Политика 
В декларации Временного Уральского правительства от 27 августа 1918 года была заявлена программа, содержавшая, в числе прочего, следующие основные положения:
 Сохранение демократических свобод.
 Равноправие всех религий и наций, право на их культурное самоопределение; осуждение большевистского декрета об отделении церкви от государства.
 Содействие развитию промышленности Урала, восстановление прав частной собственности и предпринимательства в промышленности, торговле и банковском деле.
 Возвращение заводов к их прежним владельцам; национализация отдельных предприятий в случае появления государственной необходимости.
 Сохранение восьмичасового рабочего дня и сложившейся системы социального страхования; установление заработной платы по взаимному соглашению предпринимателей и трудящихся, но не менее фиксированного прожиточного минимума
 Сохранение земли в руках её фактических пользователей до окончательного решения вопроса Учредительным собранием
 Содействие Белой армии.
 Возобновление деятельности органов местного самоуправления; восстановление прав и отношений, запрещённых большевистскими декретами.

В ряде современных исследований действия, предпринимавшиеся Временным правительством Урала в чрезвычайно тяжёлых условиях практически полного отсутствия необходимых ресурсов и сложнейшей внутриполитической ситуации, оцениваются весьма высоко. Так, по мнению П. И. Костогрызова, социально-экономическая политика Уральского правительства, которая может быть охарактеризована как политика сознательного и последовательного классового компромисса, «…была вполне разумной и способствовала нормализации экономической жизни региона». Основную заслугу правительства он видит в том, что «…экономическое положение Урала было стабильнее и лучше, чем территорий, контролируемых красными».

Однако к концу своего существования ВОПУ начало отдалятся в своей политике от демократических идей.

За время своего существования Уральское правительство, помимо всего прочего, также выплатило 254 000 рублей на содержание «белой» милиции и издало 81 законодательный акт. Самые известные из них:
об обязательной сдаче всей добываемой платины исключительно в казну;
об институте специальных сборщиков прямых налогов при податных инспекторах;
о государственном регулировании торговли;
об установлении предельных цен на хлеб и металлы.
Выполнение некоторых положений программы, особенно в социальной области, было крайне затруднено ввиду недостатка финансирования, поэтому ВОПУ было вынуждено обращаться за помощью к Комитету членов Учредительного собрания и к Сибирскому правительству, которыми эти просьбы активно использовались как повод для вмешательства в дела региона. Правительство не имело собственных воинских подразделений, поэтому было не в состоянии противостоять давлению на него со стороны военных властей и предпринимателей, поддерживающих политику Временного Сибирского правительства. Выход из создавшейся ситуации ВОПУ видело в формировании в России единой централизованной власти.

Источники

Ссылки 
 
 Уральская историческая энциклопедия
 Энциклопедия Екатеринбурга

1918 год в Свердловской области
Временные правительства
История Урала
История Екатеринбурга
История Перми
Несоветские гособразования времён Гражданской войны в России
Органы власти времён Гражданской войны в России